Baumgärtel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Baumgärtel (* 1972), deutscher Eisschnellläufer
 Bettina Baumgärtel (* 1957), deutsche Kunsthistorikerin
 Bruno Baumgärtel (1874–1928), deutscher Geologe, Mineraloge, Bergingenieur und Fotograf
 Christa Baumgärtel (* 1947), deutsche Bildhauerin
 Christoph Baumgärtel (* 1973), österreichischer Arzt und Leiter in der Arzneimittelzulassungsbehörde
 Elias Baumgärtel, Stadtrichter und Bergmeister von Frühbuß
 Elise Baumgartel (1892–1975), deutsche Ägyptologin
 Emil Baumgärtel (1885–1939) österreichischer Politiker
 Fabian Baumgärtel (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Fred Baumgärtel (* 1928), deutscher Journalist und Verlagsleiter
 Friedrich Baumgärtel (1888–1981), deutscher evangelischer Theologe
 Georg Friedrich Baumgärtel (1760–1840), deutscher Pädagoge
 Gerhard Baumgärtel (Künstler) (1924–1984), deutscher Maler
 Gerhard Baumgärtel (1931–1997), deutscher Politiker
 Gottfried Baumgärtel (1920–1997), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Günther Baumgärtel (1929–2007), deutscher Fußballschiedsrichter
 Hellmut Baumgärtel (* 1934), deutscher Mathematiker
 Helmut Baumgärtel (* 1936), deutscher Chemiker
 Hubert Baumgärtel (1885–1973), deutscher Kunsthistoriker und Verleger
 Johann Christian Baumgärtel (1748–1800), deutscher Baumwollwarenfabrikant

 Knut Baumgärtel (1914–1992), österreichischer Kinderpsychiater und Heilpädagoge
 Renate Baumgärtel-Fleischmann (1937–2010), deutsche Kunsthistorikerin
 Rolf Baumgärtel (* 1946), deutscher Generalmajor
 Steve Baumgärtel (* 1984), deutscher Handballspieler
 Thomas Baumgärtel (* 1960), deutscher Künstler
 Tilman Baumgärtel (* 1966), deutscher Journalist und Medienwissenschaftler
 Tilo Baumgärtel (* 1972), deutscher Maler
 Traugott Baumgärtel (1891–1969), deutscher Mikrobiologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Baumgartl